Szulfát alatt több dolgot értünk:

 Szulfátiont (), a kénsav savmaradékionját;
 Szulfát-sókat, azaz szulfátion-tartalmú vegyületeket, a kénsav sóit;
 Ásványcsoportot (lásd:Karbonát- és rokon ásványok)
 Alkoholok kénsavval alkotott észtereit